Касяні́вка —  село в Україні, у Красноградському районі Харківської області. Населення становить 28 осіб. Орган місцевого самоврядування — Новоолександрівський старостинський округ Сахновщинської селищної ради (Сахновщинський район).

Географія 
Село Касянівка знаходиться на відстані 1 км від село Новодмитрівка, за 2 км від села Кузьминівка. Поруч проходять автошлях  і залізниця, пасажирський залізничний зупинний пункт Платформа 146 км.

Історія 
 1887 — дата заснування.

Посилання 
 Погода в селі Касянівка 

Села Харківської області
Населені пункти Красноградського району